Гарни́:

 Гарни — посёлок в Армении, в 28 км от Еревана в Котайкской области.
 Гарни — ущелье в Армении, в 23 км от Еревана в Котайкской области.
 Гарни — языческий храм в Армении, в 28 км от Еревана в Котайкской области, в посёлке Гарни.
 Гарни — кратер на планете Марс.
 Букет гарни — смесь пряных трав.
 Келли Гарни (род. 1952) — американский бас-гитарист, бывший участник Quiet Riot.
 Гарни, Джеймс (род. 1958) — американский художник-иллюстратор, писатель.
 Гарни, Уолтер (1813—1903) — американский политик, мэр Чикаго в 1846—1847 годах от Демократической партии.